Passos – miejscowość w Brazylii w stanie Minas Gerais
4 miejscowości w Portugalii:
 Passos – miejscowość w gminie Braga
 Passos – miejscowość w gminie Cabeceiras de Basto
 Passos – miejscowość w gminie Fafe
 Passos – miejscowość w gminie Mirandela
osoby
 John Dos Passos – amerykański pisarz